Bolje i ružno pivat' nego lipo plakat' (Ojkalica), hrvatski dokumentarni film iz 2014. godine redateljice i scenaristice Milke Barišić. Tema filma je ojkalica.

Izvori 

Hrvatski dokumentarni filmovi
Filmovi 2010-ih